Einsiedelbach ist ein Gewässername:

 Einsiedelbach, Oberlauf des Glemsbach (Erms) (von links zur Erms in Neuhausen an der Erms) bis Glems, beide Orte in der Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Einsiedelbach (Herrenbach), linker Oberlauf bis ins Hochwasserrückhaltebecken Herrenbach, auch Herrenbachsee, des Herrenbachs (zum Marbach, zur Fils) bei Adelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Einsiedelbach (Lainsitz), rechter Zufluss der Lainsitz bei Joachimstal, Gemeinde St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Einsiedelbach (Sendelbach), rechter Zufluss des Sendelbachs (zum Mühlbach, zur Isar bei Essenbach) bei Altheim, beide Orte in Markt Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Einsiedelsbach, vielleicht auch Einsiedelbach, linker Zufluss zur Blinden Rot westlich von Hohenberg im Gemeindegebiet von Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Einsiedlerbach, linker Nebenstrang-Oberlauf des Ohbachs bis ins obere Schmelztal, Stadt Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Maria-Einsiedelbach, linker Nebenzweig des Kanalzugs Ländkanal/Floßkanal (linker Nebenarm der Isar) auf Höhe von Obersendling, kreisfreie Stadt München, Bayern